Udsali (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Udsali (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald